JL peut faire référence à :
 Japan Airlines, selon son code AITA ;
 Nouvelle Ère (Jaunais Laiks), un parti politique letton ;
 Jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse, une équipe de basket-ball

Voir aussi 
 JL-1, JL-2, missiles balistiques chinois